Aubigny (Allier), municipi francès al departament de l'Alier (regió de Alvèrnia) 
 Aubigny (Calvados), municipi francès al departament de Calvados (regió de Baixa Normandia) 
 Aubigny (Deux-Sèvres), municipi francès al departament de Deux-Sèvres (regió de Poitou-Charentes) 
 Aubigny (Somme), municipi francès al departament del Somme (regió de Picardia) 
 Aubigny (Vendée), municipi francès al departament de Vendée (regió del País del Loira) 
 Aubigny-au-Bac, municipi francès, situat a la regió de Nord – Pas de Calais, al departament de Nord) 
 Aubigny-aux-Kaisnes, municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Picardia) 
 Aubigny-en-Artois, municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais) 
 Aubigny-en-Laonnois, municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Picardia) 
 Aubigny-en-Plaine, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya) 
 Aubigny-la-Ronce, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya) 
 Aubigny-les-Pothées, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes) 
 Aubigny-lès-Sombernon, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya) 
 Aubigny-sur-Nère, municipi francès al departament de Cher (regió de Centre) 
 Diennes-Aubigny, municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya) 
 Isle-Aubigny, municipi francès al departament de l'Aube (regió de Xampanya-Ardenes) 
 Cantó d'Aubigny-en-Artois, cantó francès al districte d'Arràs (departament del Pas de Calais) 
 Cantó d'Aubigny-sur-Nère, cantó francès al districte de Vierzon (departament del Cher)